Ametller, arbre de fulla caducifòlia de la família de les rosàcies.
 Biografies:
 Primer cognom:
 Blai Ametller i Rotllan (Barcelona, 1768 - Madrid, 1841), gravador català
 Francesc Ametller i Perer (Barcelona, 1653 - Madrid, 1726), jurista i polític català filipista.
 Joan Ametller i Mestres (Barcelona, 1743-1824), farmacèutic i professor universitari.
 Maur Ametller i Paguina (Palafrugell, 1749 - Sant Benet de Bages, 1833), compositor de música.
 Narcís d'Ametller i Cabrera (Banyoles, 1810-1877), militar, escriptor i músic 
 Ventura Ametller (Pals, 1933 - Mataró, 2008), veterinari i apassionat per la cultura.
 Victorià Ametller i Vilademunt (Banyoles, 1818 - Alcalá de Henares, 1884), militar i polític català progressista.
 Josep Ametller i Viñas (Girona,1832-1901), metge i escriptor.
 Segon cognom:
 Josep Colomer Ametller (Vidreres, 1905 - Barcelona, 1998), perruquer i fundador de l'empresa cosmètica Colomer Group.
 Ivan Joanals i Ametller (1984, Calonge), compositor i intèrpret de piano, tenora i gralla.
 Montserrat Casas Ametller (Hostalric, 1955), física i rectora de la Universitat de les Illes Balears.
 Miscel·lània:
 Casa Ametller (empresa), grup d'empreses de distribució de productes alimentaris, fundat el 2001.